Aquecimento (física)
Ou ainda:
Aquecimento desportivo
Aquecimento global
Calefação - aquecimento de ambientes

Desambiguação